Börstinghaus ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gustav Börstinghaus (1854–1929), deutscher Architekt
 Ulf Börstinghaus (* 1955), deutscher Richter und Autor